32-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 25 грудня 1964 року до 27 січня 1965 року в Києві.

Турнірна таблиця

Посилання 
 32nd USSR Championship, Kiev 1964

Чемпіонати СРСР із шахів
1964 у шахах
Грудень 1964
Січень 1965
1965 у шахах